Osiedle Nowe Miasto w Rzeszowie
 Osiedle Nowe Miasto w Zamościu
 Osiedle Nowe Miasto w Zduńskiej Woli
 Osiedle Nowe Miasto w Zgierzu

Zobacz też:
 Nowe Miasto

Nowe Miasto